Chiesa della Santa Famiglia – Castelraimondo
Chiesa della Santa Famiglia – Palmi
Chiesa della Santa Famiglia – Piancogno